Скобки:
 Скобки — парные знаки, используемые в различных областях. В частности для обозначение приоритета какой-либо операции.
 Зубные скобки или брекеты — несъёмные устройства, корректирующие положение зубов при нарушениях прикуса.
 Скобки — вид шагов в фигурном катании.
 Скобки — изделия из металлической проволоки для скрепления тетрадей, брошюр, ящиков, обивки мебели, крепления проводов и другого.